Figa je lahko:
figa, drevo in njegov plod
konjska figa, iztrebek konja
Figa (roman)